Алекса́ндр Ива́нович Си́доров:
 Сидоров, Александр Иванович (1921—1945) — командир стрелковой роты, Герой Советского Союза (1945).
 Сидоров, Александр Иванович (1941—2008) — советский и российский фотограф, дизайнер, издатель, коллекционер.
 Сидоров, Александр Иванович (род. 1948) — советский и российский учёный, профессор, доктор технических наук.
 Сидоров, Александр Иванович (род. 1972) — российский историк-медиевист.